

Astronomia
 2664 Everhart – asteroide della fascia principale
 C/1964 P1 Everhart – cometa non periodica
 C/1966 R1 Ikeya-Everhart – cometa non periodica

Persone
 Angie Everhart, propr. Angela Kay Everhart (1969) – attrice, supermodella, conduttrice televisiva e radiofonica statunitense
 Edgar Everhart (1920-1990) è stato un astronomo statunitense
 Nathan Everhart, noto con il ring name di Jason Jordan (1988) – ex wrestler statunitense
 Rex Everhart o Everhardt (1920-2000) – attore e doppiatore statunitense